Броми́д желе́за(II) (дибромид железа, двубромистое железо) — неорганическое соединение, соль металла железа и бромистоводородной кислоты с формулой FeBr,
жёлтые кристаллы,
хорошо растворимые в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Действие брома, бромоводорода или бромида аммония на железо:
 
 
 

 Разложение при нагревании бромида железа(II,III) FeBr:

Физические свойства 
Бромид железа(II) образует жёлтые кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа P m1,
параметры ячейки a = 3,740 нм, c = 6,171 нм, Z = 1.

Хорошо растворяется в воде, этаноле, эфире, уксусной кислоте, ацетонитриле.

Образует кристаллогидраты состава FeBr· HO, где  = 2, 4, 6, 9.

С аммиаком образует аддукты вида FeBr· NH, где  = 1, 2, 4.

Химические свойства 
 Окисляется кислородом при нагревании на воздухе:
 

 Восстанавливается до железа водородом при нагревании:
 

 При насыщении аммиаком в инертной атмосфере раствор бромида железа (II) возможно получить аммиакат:

См. также

Другие бромиды железа 
 Бромид железа(III) FeBr3
 Бромид железа(II,III) FeBr

Другие галогениды железа(II) 
 Фторид железа(II)
 Хлорид железа(II)
 Иодид железа(II)

Литература 
 
 
 
 

Соли железа
Соединения железа по алфавиту
Галогениды металлов